Kansaignathus sogdianus es la única especie conocida del género extinto Kansaignathus de dinosaurio terópodo dromeosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace unos 75 a 71 millones de años durante el Santoniense, en lo que es hoy Asia. El holotipo de Kansaignathus, 2398/15, consta de un dentario derecho y se cree que tiene un tamaño similar al Velociraptor mongoliensis, de aproximadamente 2 metros. Fue descubierto en la localidad de Konsoy en el norte del valle de Fergana, en la Formación Ialovachsk, de Tayikistán en la década de 1960. El nombre genérico, Kansaignathus, se deriva de Kansai, el nombre ruso del lugar donde se descubrió el espécimen holotipo, y del griego gnathos, que significa "mandíbula". El nombre específico, K. sogdianus, se deriva de Sogdiana , una antigua región de Asia Central. Representa el primer dinosaurio no aviar descrito en Tayikistán. Kansaignathus fue colocado como miembro basal de la subfamilia Velociraptorinae por Averianov & Lopatin en 2021, su cladograma se muestra a continuación.  Llena una enorme brecha de tiempo de aproximadamente 20 millones de años en el registro fósil de este grupo, entre el conocido Deinonychus antirrhopus del Cretácico Inferior de América del Norte y los velociraptorinos evolutivamente más avanzados del Cretácico Superior de Asia y Norteamérica.

Clasificación

Referencias 

Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dromaeosauridae